Суперкубок Греції з футболу 1992 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 серпня 1992 року між чемпіоном Греції АЕКом та переможцем кубка Греції «Олімпіакосом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt
 Матч на rsssf 

1992
Греція